.il — национальный домен верхнего уровня (ccTLD) для Израиля. Он находится в ведении Израильской интернет-ассоциации, которая поддерживает корневой сервер DNS для зоны и управляет Israel Internet Exchange (IIx). В домене поддерживаются системы адресации IPv4 и IPv6.

.il является одним из самых ранних зарегистрированных доменов ccTLD. На момент регистрации, 24 октября 1985, он стал третьим национальным доменом, после .us и .uk, которые были зарегистрированы в начале того же года.

По состоянию на 10 июня 2014, существует 227 тысяч доменных имен, зарегистрированных в .il — национальном домене в Израиле.

Израиль всё ещё находится в процессе получения интернационализованного домена верхнего уровня, .

Домены второго уровня 
Пользователи и организации могут получить домены третьего уровня в следующих доменах второго уровня:

Примечания

Ссылки 
 IANA .il whois information
 Israeli Internet Association  — официальный сайт .il ccTLD.

Появились в 1980-е годы в Израиле
Интернет в Израиле
Национальные домены верхнего уровня
1985 год в Израиле
Появились в 1985 году в Израиле